Die Abkürzung PDS steht für:

Politik:
 Partei des Demokratischen Sozialismus
 Partito Democratico della Sinistra, eine ehemalige italienische Partei
 Partido Democrático Social, eine ehemalige brasilianische Partei
 Parti Démocratique Sénégalais, die Demokratische Partei Senegals
 Partito Democratico della Sinistra, eine italienische Partei, Vorgängerin der , heute Teil der Demokratischen Partei Partito Democratico

Technik, technische Produkte:
 Partitioned Data Set, ein Dateisystem auf IBM-Großrechnern
 Patin-Dreiruder-Steuerung, einen Typ eines deutschen Autopiloten während des Zweiten Weltkrieges
 Processor Direct Slot, einen Steckplatz in Apple-Macintosh-Computern
 Professional Development System, eine Version der Entwicklungsumgebung QuickBASIC
 Punktförmiges Datenübertragungssystem, siehe Geschwindigkeitsüberwachung für NeiTech-Züge
 Plant Design System, ein Anlagenplanungssystem von Intergraph

Biologie, Medizin, Psychologie:
Polydioxanon, in der Chirurgie ein Kunststoff, der im Körper verbleiben kann
 Posttraumatic Stress Diagnostic Scale, Englisch für einen Fragebogen zur Erfassung von Symptomen einer posttraumatischen Belastungsstörung, siehe Posttraumatische Belastungsstörung
 Potentialdifferenzen in der Mehrzahl, siehe Transepitheliale Potentialdifferenz
 Phytoendesaturase, ein pflanzliches Enzym

Sonstiges:
Pater-Damian-Sekundarschule, eine katholische bischöfliche Schule in der belgischen Stadt Eupen
Pico dos Dias survey ein Forschungsprogramm und astronomischer Katalog
 Portopflichtige Dienstsache, siehe Zentraler Kurierdienst
Prälat-Diehl-Schule, ein Gymnasium im hessischen Groß-Gerau

Abkürzung